Kiejsze – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Babiak
 Kiejsze – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Babiak
 Kiejsze – gromada